

Patronyme 

Arnaud Montebourg (né en 1962), homme politique français.

Toponyme 
Montebourg, commune française de la Manche, en Normandie.